Heckenstaller ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Jakob von Heckenstaller (1748–1832), Generalvikar und von 1803 bis 1818 Apostolischer Vikar der Geistlichen Regierung in Freising
 Urban Heckenstaller († 1748), bayerisch-kurfürstlicher Geheimer Kanzleisekretär